Суперкубок Сінгапуру з футболу 2020  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 лютого 2020 року між бронзовим призером Чемпіонату Сінгапуру клубом Хоуган Юнайтед та володарем Кубка Сінгапуру і віце-чемпіоном Сінгапуру клубом Тампінс Роверс. Чемпіон минулого сезону ДПММ пропустив матч через введені обмеження на поїздки у зв'язку з коронавірусом.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2020
Сінгапур
Лютий 2020
2020 у Сінгапурі